Les Vitrinidae sont une famille de petits escargots terrestres à respiration aérienne, de mollusques gastéropodes terrestres pulmonés appartenant à la super-famille des Limacoidea (selon la taxonomie des Gastéropodes par Bouchet et Rocroi, 2005).

Les Vitrinidae n'ont pas de sous-famille (selon la taxinomie de Bouchet et Rocroi, 2005).

Répartition 
Les  Vitrinidae vivent dans le Néarctique, le Paléarctique occidental et oriental,  en Éthiopie et aussi à  Hawaï.

Anatomie 

Les escargots de cette famille fabriquent et utilisent des dards d'amour faits de chitine.

Dans cette famille, le nombre de chromosomes haploïdes se situe entre 26 et 35

Liste des genres 
Selon  :
 genre Arabivitrina Thiele, 1931
 genre Azorivitrina Giusti, Fiorentino, Benocci & Manganelli, 2011
 genre Calidivitrina Pilsbry, 1919
 genre Canarivitrina Valido & Alonso, 2000
 genre Eucobresia H.B. Baker, 1929
 genre Guerrina Odhner, 1955
 genre Hessemilimax Schileyko, 1986
 genre Insulivitrina P. Hesse, 1923
 genre Madeirovitrina Groh & Hemmen, 1986
 genre Megavitrina Bank, Menkhorst & Neubert, 2016
 genre Oligolimax P. Fischer, 1878
 genre Phenacolimax Stabile, 1859
 genre Plutonia Morelet, 1864
 genre Provitrina Wenz, 1919 †
 genre Sardovitrina Manganelli & Giusti, 2005
 genre Semilimacella Soós, 1917
 genre Semilimax Gray, 1847
 genre Vitrina Draparnaud, 1801
 genre Vitrinobrachium Künkel, 1929

Cladogramme 
Cladogramme montrant les relations phylogéniques de cette famille avec d'autres familles au sein du clade Limacoide.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 

Stylommatophora